Lagoa Formosa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lagoa Formosa (ort), Minas Gerais, 
 Lagoa Formosa (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar